Connolly (County Clare) - gehucht in County Clare

Connolly (Iers: Ó Conghaile) is een van oorsprong Ierse achternaam gedragen door onder de volgende personen:
David Connolly - Iers voetballer
Gabby Connolly - zanger
James Connolly (opstandeling) - Iers socialist en leider van de Paasopstand
James Brendan Connolly - Amerikaanse atleet en auteur
Maureen Connolly - Amerikaans tennisspeelster
Olga Connolly - Tsjecho-Slowaaks (en later Amerikaanse) atlete gespecialiseerd in discuswerpen.
Rita Connolly - Iers zangeres